Во́зраст сексуа́льного согла́сия (возраст согласия) — в уголовном праве возраст, начиная с которого человек считается способным дать информированное согласие на секс с другим лицом. В большинстве случаев взрослый несёт правовую ответственность, если он вступает в половую связь с лицом, не достигшим данного возраста.

Наказания за данное правонарушение варьируются в зависимости от законодательства, возраста старшего участника и разницы в возрасте между партнёрами.

В законодательствах некоторых стран также имеется понятие возраста сексуального согласия в ситуациях, когда взрослый находится во властной по отношению к младшему позиции (учителя, врачи, тренеры, работники правоохранительных органов, члены семьи).

Возраст сексуального согласия не следует путать с возрастом совершеннолетия или возрастом, начиная с которого человек может вступить в брак (брачным возрастом). Термин совращение несовершеннолетних означает совращение лиц, не достигших именно возраста согласия, а не возраста совершеннолетия (понимая под возрастом совершеннолетия возраст получения гражданином очередной части или всей полноты гражданских прав и обязанностей).

Возраст сексуального согласия может значительно различаться в зависимости от законодательства, хотя в большинстве стран он находится в районе 14-16 лет. Тем не менее, возраст сексуального согласия может как отсутствовать вовсе, так и достигать 20 лет. Конкретное значение может определяться типом сексуального акта и полов партнёров.

Возраст сексуального согласия в России 

В России за совершение полового акта, мужеложества, лесбиянства или иных действий сексуального характера без применения насилия, лицом, достигшим 18 лет, в отношении лица, не достигшего 16 лет, наступает уголовная ответственность (Ст.  и  Уголовного кодекса РФ). Возраст уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера или изнасилование наступает в 14 лет (вне зависимости от возраста потерпевшего).

Добровольные сексуальные отношения между лицами, не достигшими 18 лет, в России не наказуемы, так как ответственности по статьям  и  УК РФ подлежат только лица, достигшие 18-летнего возраста. В том числе, сам по себе не наказуем инцест — подобного преступления нет в уголовном кодексе. Однако в силу примечания к статье 131 УК РФ, половое сношение и иные действия сексуального характера, а также развратные действия, совершённые в отношении лиц, не достигших 12-летнего возраста, рассматриваются как изнасилование или насильственные действия сексуального характера, ответственность за которые наступает с 14-летнего возраста. Ввиду этого возможным становится привлечение к ответственности несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, за совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста.

Брачный возраст и возраст сексуального согласия в России 
В России XVI века Стоглавый собор очертил минимальный возраст вступления в брак для юношей с 15 лет, а для девушек с 12 лет (гл. 18).

В законодательствах большинства государств мира брачный возраст выше возраста сексуального согласия. В Российской Федерации, согласно ч. 1 ст. 13 Семейного кодекса РФ, брачный возраст устанавливается в 18 лет (а возраст сексуального согласия — в 16 лет). Кроме того, Семейный кодекс в ч. 2 и 3 ст. 13 предусматривает возможность снижения брачного возраста до 16 лет по просьбе лиц, желающих вступить в брак, при наличии уважительных причин по решению органов опеки и попечительства по их месту жительства; при наличии исключительных обстоятельств и в случаях, предусмотренных законами субъекта РФ, вступление в брак может быть разрешено и до достижения возраста 16 лет.

В настоящий момент возможность вступления в брак до 16 лет предусмотрена законами следующих субъектов Российской Федерации: в Ростовской, Московской, Вологодской, Владимирской, Самарской, Калужской, Тульской областях разрешается снижать брачный возраст до 14 лет, Тверской, Мурманской и Рязанской — до 15 лет, Новгородской, Орловской, а также Башкортостане — без ограничений. Обстоятельствами, которыми может быть обусловлено такое снижение, являются беременность несовершеннолетней, рождение ею ребёнка, угроза жизни одной из сторон, отсутствие обоих родителей (лиц, их заменяющих) у вступающего в брак и другие исключительные обстоятельства.

В случае, если в брачных отношениях состоят лица, одно из которых достигло возраста 18 лет (если не достигло, то, как отмечено выше, разрешено и без брака), а другое не достигло возраста сексуального согласия, то половое сношение между ними преступлением не является, однако эта норма распространяется лишь на половые контакты после заключения брака, то есть даже после регистрации брака старший партнёр может быть привлечён к ответственности за половые сношения, совершённые до этого момента.

27 июля 2009 года в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения, согласно которым лицо, впервые привлекающееся к ответственности за половое сношение с потерпевшим (или потерпевшей), достигшим 14-летнего, но не достигшим 16-летнего возраста, может быть освобождено от наказания в связи со вступлением в брак с потерпевшим или потерпевшей.

Учёт половой зрелости 
В ряде стран караются сексуальные действия не с лицом, не достигшим возраста согласия, а с лицом, не достигшим половой зрелости.
Или (в некоторых странах) достижение-недостижение половой зрелости учитывается при этом иным образом.

Достижение-недостижение половой зрелости учитывается в дополнение к учёту возраста согласия, в согласовании с достижением-недостижением возраста согласия, в следующих странах:
 В России половая зрелость учитывалась с 01.03.2012 (закон от 29.02.2012) по 08.01.2014 включительно (закон от 28.12.2013) — см. ниже.
 На Украине половая зрелость учитывалась до апреля 2018 года.

Достижение-недостижение половой зрелости учитывается вместо достижения-недостижения возраста согласия, в следующих странах:
 Йемен (по букве закона)
 Мексика (в некоторых штатах),

Возраст сексуального согласия в различных странах 

Данная таблица предоставлена только для сравнения норм в различных странах и не может считаться конечной.

В США 

В США возраст сексуального согласия зависит от штата и варьируется в пределах от 16 до 18 лет.

В 29 штатах США и округе Колумбия возраст согласия составляет 16 лет, в 9 штатах — 17 лет, в 12 штатах — 18 лет. Законодательство многих штатов предполагает снижение возраста согласия до 16 и менее лет, если потерпевший и обвиняемый состоят в юридическом браке на момент сексуального контакта. В большинстве штатов возраст согласия снижается, если у партнёров небольшая или не слишком большая разница в возрасте или если старший партнёр не достиг определённого возраста.

Возраст согласия в Калифорнии — 18 лет и, кроме того, согласно закону Калифорнии, двое несовершеннолетних одного возраста за добровольные сексуальные отношения могут преследоваться по закону; возраст согласия в штате Нью-Йорк — 17 лет; возраст согласия в Колорадо — 17 лет, но снижается до 15 лет, если партнёр старше не более чем на 10 лет; возраст согласия в Огайо — 16 лет, но снижается до 13 лет, если партнёру меньше 18 лет.

Во многих штатах США установлена жёсткая судебная ответственность за половую связь с лицом, не достигшим возраста сексуального согласия — тюремные сроки до десятков лет. Аналогичные правовые нормы в Великобритании за сексуальные отношения с лицом от 13 до 15 лет включительно обычно предусматривают до двух лет лишения свободы.

Тем не менее исторически среди развитых стран США имели наибольшую частоту подростковой беременности. Из примерно 750 тысяч подростковых беременностей (до 19 лет) каждый год в США более половины заканчиваются родами (29 процентов составляют аборты и 14 процентов выкидыши); примерно 53 из 1000 девушек-подростков рожают детей, не окончив школу. Только в 2009 году в США более 400 тысяч девушек в возрасте 15-19 лет родили ребёнка, более 175 тысяч девочек-подростков рожают каждый год в 17 или менее лет. Около 40 процентов отцов детей, рождённых от матерей-подростков, имели возраст 20 лет и старше.

Всего по статистике в США в период с 1972 по 2008 год женщины в возрасте 15—19 лет родили 18,5 миллионов детей, из них в возрасте 15—17 лет родили более 6,5 миллионов детей (при среднем числе подростковых беременностей около миллиона в год в 1970—1980 гг.).

Для граждан США, находящихся за границей, в сфере юрисдикции США, возраст сексуального согласия —18 лет. (Можно находиться за границей и одновременно в сфере юрисдикции США, — например, в посольстве США или на корабле США, в самолёте США (см. экстерриториальность)).

В Мексике 
Федеральный уголовный кодекс Мексики с 2012 года устанавливает, что как сексуальное насилие может рассматриваться любое действие сексуального характера с лицом в возрасте младше 15 лет. Однако его применение ограничено территориями, на которых не действуют местные законы штатов Мексики (например, территории посольств или судов под флагом Мексики). Уголовное законодательство отдельных штатов не упоминает в явной форме возраст согласия и не содержит явных запретов на интимные отношения между взрослыми и несовершеннолетними. Законодательство штатов устанавливает условия, при которых такие отношения приравниваются к изнасилованию, в том числе возраст несовершеннолетнего (до 12-15 лет в различных штатах), половая зрелость или способность осознавать характер и значение сексуальных отношений. Кроме того, во всех штатах приняты законы, устанавливающие наказуемость растления несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, а также «estupro» — получения согласия несовершеннолетнего на вступление в сексуальные отношения путём обмана или соблазнения. В большинстве штатов вступление в сексуальные отношения без ограничений возможно лишь по достижении совершеннолетия.

История изменений УК в отдельных странах 
В Древнем Риме периода Республики, от которого сохранилось много законодательного материала, брачный возраст для девушек был установлен на уровне 12 лет, для юношей — 14. Однако брачный возраст не означал то же самое, что возраст согласия на сексуальные отношения (подробнее см. статью Брак в Древнем Риме).

По-видимому, первый зарегистрированный закон, регулирующий возраст согласия, датируется 1275 годом. Тогда в Англии, в английском праве (первый , англ. Statute of Westminster 1275) появилось положение, установившее статус мелкого преступления за «обольщением» «малолетней в пределах возраста» по её согласию. «В пределах возраста» истолковывалось, вероятно, как «не достигшей брачного возраста», который в то время составлял 12 лет.

В разных культурах обычно разрешённым возрастом для начала половой жизни считался возраст наступления половой зрелости, которая определялась по очевидным внешним признакам. В большинстве этнических общностей этот возраст варьировал между двенадцатью и четырнадцатью годами у девочек, у мальчиков он был несколько выше.

В современном цивилизованном обществе существуют разные взгляды на ограничения, накладываемые возрастом согласия. После периода леворадикальных волнений во Франции при обсуждении реформы Уголовного кодекса в 1977 году группа французских интеллектуалов направила петицию в парламент, призывая к декриминализации сексуальных отношений по согласию с несовершеннолетними до пятнадцати лет (возраст согласия во Франции). Петицию подписали писатели и философы Ж.-П. Сартр, М. Фуко, Ж. Деррида, С. Бовуар, Р. Барт, из политиков Б. Кушнер, Ж. Ланг и др. (подробнее см. во французской статье Pétitions françaises contre la majorité sexuelle).

В 1880 году возраст согласия в 37 из 47 штатов США составлял 10 лет.

С 1890 до 2008 года в Канаде действовал закон, по которому возраст согласия был 14 лет. С 1 мая 2008 года его изменили с 14 до 16 лет.

В Испании в 1995 году был принят новый УК, который установил возраст согласия с 12 лет. В 1999 году он был повышен до 13 лет.

Для секса за вознаграждение 
В некоторых странах законодательство различает общий возраст согласия и возраст согласия проститутки или иного лица, получающего вознаграждение за вступление в половую связь. При этом возраст согласия проститутки устанавливают выше (обычно 18 лет), чем возраст согласия при бесплатном сексе. Это выводит детскую проституцию за рамки закона.

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребёнка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (174 страны-участницы на июль 2018 года) запрещает использование ребёнка (лица до 18 лет) в проституции.

В России наказуемо «получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» «в возрасте от 16 до 18 лет, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Ответственности подлежит лицо 18 лет или старше, вступившее за «вознаграждение… или обещание вознаграждения» «несовершеннолетнему… или третьему лицу» в сексуальные отношения с лицом, находящимся в возрасте от 16 до 18 лет. Данная ответственность установлена статьёй  УК РФ, введённой федеральным законом от 28.12.2013 № 380—ФЗ.

Для гомосексуальных связей 

С 1970-х годов в европейских странах и в отдельных штатах США происходит уравнивание возраста согласия для гетеросексуальных и гомосексуальных связей. В 1994 году Бундестаг объединённой Германии полностью отменил параграф 175 уголовного кодекса Германии о наказании за действия сексуального характера между лицами мужского пола, уравняв тем самым возраст сексуального согласия для гомо- и гетеросексуальных отношений (см. Права ЛГБТ в Германии). В 1998 году в Финляндии закон уравнял возраст сексуального согласия для гомосексуалов и гетеросексуалов, установив его в 16 лет, в 2002 году Австрия и Венгрия уравняли гетеро- и гомосексуальные связи, установив для них единый возраст согласия — 14 лет, в 2004 году — Литва (14 лет), в 2006 году — Сербия (14 лет). Начиная с 2007 года, Канада, Кипр и Британские территории Гибралтара и Гернси были единственными западными странами без единого возраста согласия для гетеросексуальных и гомосексуальных актов (для гомосексуальных связей возраст согласия составлял 18 лет). В 2011 году Верховный суд Гибралтара понизил возраст согласия для геев до 16 лет.

В ряде стран, где однополый секс не является уголовно наказуемым, возраст согласия для гомосексуальных связей выше, чем для гетеросексуальных, и совпадает с совершеннолетием.

В России 
В России до 1997 года действовал Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, по которому не устанавливался определённый возраст согласия; вместо этого определялось наказание за «совершение полового сношения с лицом, не достигшим половой зрелости». В судебной практике считались заведомо неполовозрелыми лица в возрасте до 14 лет, для лиц в возрасте от 14 до 16 лет проводилась экспертиза половой зрелости. Лица, достигшие 16-летнего возраста (минимальный брачный возраст, допустимый по союзному законодательству), обычно считались половозрелыми, экспертиза проводилась в исключительных случаях. Совершеннолетние всегда считались достигшими половой зрелости.

В Уголовном Кодексе РФ, принятом в 1996 году и вступившем в действие с 1 января 1997 года, был установлен возраст согласия 16 лет для секса, сексуальных действий (ст. 134 УК РФ) и 14 лет для т. н. «развратных действий» (ст. 135 УК РФ). Впоследствии ситуация с возрастами согласия в УК РФ менялась несколько раз (как и с другими обстоятельствами уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности детей и несовершеннолетних). В 1998 году принята поправка, снизившая возраст согласия по ст. 134 УК РФ до 14 лет. В 2003 году очередная поправка снова повысила его (и в ст. 134, и в ст. 135) до 16 лет. Эта норма действует в настоящее время (2020 год).

Федеральным законом от 29.02.2012 были внесены изменения в УК РФ (новая редакция УК РФ начала действовать с 01.03.2012): В частности, уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних была значительно ужесточена (вплоть до применения пожизненного лишения свободы). Также в статьях 134 и 135 УК (устанавливающих ответственность за половое сношение с лицами, не достигшими 16-летнего возраста) словосочетание «…с лицом, не достигшим 16 лет» было заменено на «…с лицом, не достигшим 16 лет и половой зрелости» (что роднило тогдашний закон с УК РСФСР от 1960 года), хотя в самом законе понятие «половая зрелость» с юридической точки зрения не конкретизировалась (см. ниже).

Кроме того, стала учитываться разница в возрасте половых партнёров: «если разница в возрасте составляет менее четырёх лет, то по части 1 ст. 134 наказание в виде лишения свободы не применяется…».

1 октября 2012 года Россия подписала Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Для целей Конвенции в России установлен возраст сексуального согласия 16 лет.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 380-ФЗ в УК РФ было внесено новое изменение, убравшее привязку статей 134 и 135 УК РФ к половой зрелости —
критерием снова стало только достижение-недостижение младшим половым партнёром только возраста согласия (по-прежнему 16 лет) (при достижении старшим возраста 18 лет).

Новая редакция закона стала действовать с 09.01.2014; таким образом, привязка к половой зрелости действует только для деяний, совершённых с 01.03.2012 по 08.01.2014 (включительно), и — с учётом того, что изменения уголовного закона, улучшающие положение обвиняемого, имеют обратную силу, — и для совершивших деяние ранее 01.03.2012.

Тем же законом введена статья 240.1 УК РФ: «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» (см. выше).

См. также 
 Брачный союз
 Брачный возраст
 Подросток
 Ребёнок
 Сексуальное злоупотребление
 Подростковая беременность
 Частота подростковой беременности в странах мира
 Половое просвещение
 Половое воспитание
 Возраст сексуального согласия в Европе

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 на русском языке
 Дерягин Г. Б. Криминальная сексология. Курс лекций для юридических факультетов. М.: Щит-М, 2008. С. 276—283. ISBN 978-5-93004-274-0.
 на других языках
 Brewer, Holly. By Birth or Consent: Children, Law, & the Anglo-American Revolution in Authority ; University of North Carolina Press (Chapel Hill, 2005) ISBN 978-0-8078-5832-5
 Waites, Matthew (2005). The Age of Consent: Young People, Sexuality and Citizenship, (New York [United States] and Houndmills, Basingstoke [United Kingdom]: Palgrave Macmillan) ISBN 1-4039-2173-3